En las secuelas de la Guerra árabe-israelí de 1948 había desarrollado una situación extraña según los árabes que vivieron en la región de Palestina hasta la guerra. Ellos se dividieron en tres categorías: 1.) Los árabes que quedaron en el nuevo estado de Israel (los árabes israelíes); 2.) Los árabes que huyeron a los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza, ambos debajo la regla de Jordania y Egipto respectivamente. Aquella categoría había dejado en el estado de un pueblo desplazado, aunque en el caso de Gaza y Cisjordania las diferencias entre los palestinos que llegaron del territorio israelí y ellos que vivieron allí de todos modos no fueron significativos. 3.) Los palestinos refugiados en países extranjeros como Kuwait, el lado oriental del Río Jordán (el nuevo reino de Jordania), Líbano, etcétera.   

La iniciativa en la militancia palestina tras el Gran Mufti Hajj Muhammad Amin al-Husayni quedó en las manos de los árabes palestinos en Cisjordania y Gaza. Allí habían nacido pequeñas bandas de guerrilleros armados llamados los fedayín (o fedayún; singular fedayí; los que se sacrifician). Fedayín a lo largo no tuvieron ideas concretas a cerca de un estado futuro de Palestina, y recibieron ellas armas de los estados árabes, especialmente Egipto.  Las actividades de los fedayín eran muy irritantes a los israelíes, y provocaron contragolpes, por ejemplo Operación Shoshana en el 14 de octubre de 1953 contra el pueblo palestino Kibiya. El ataque contra Kibiya destruyó 41 domicilios, una mezquita, una escuela, con 42 víctimas mortales y 15 heridos.   

Luego los fedayín habrían sido una de las causas centrales de la participación israelí en la Guerra del Sinaí en octubre de 1956. En general, los resultados de las acciones de los Fedayín no lograron mucho en la lucha militar contra un ejército buen-adiestrado como lo de Israel.

Fatah y el nacido de la nueva militancia 

En 1959 ingresó un nuevo grupo de personas en el movimiento militante palestino. Era árabes palestinos refugiados en Kuwait, Yasser Arafat (Abu Amar o «Padre de la nación»), Jalil al-Wazir (Abu Yihad o «Padre de la Guerra Santa»), y Salah Jalaf (Abu Iiad), y crearon una organización llamada Fatah (La Conquista; un acrónimo de Jarakat al-Tahrir al-Watan  al-Filistini, o el Movimiento por la Liberación de la Nación Palestina). Al principio, los miembros de Fatah eran militantes de pasado en los Hermanos Musulmanes, pues en Fatah las ideas rápidamente hicieron más similares al panarabismo. En los 1950s-60s, los aliados más virulentos de la causa palestina en el mundo árabe eran los oponentes progresivos de los reinos tradicionales, especialmente el Presidente de Egipto Gamal Abdel Nasser, el movimiento Baaz en Siria y Irak, y después 1962 el naciente gobierno de Argelia. Los estados que fueron considerados enemigos de la causa incluyeron los reinos de Kuwait, Jordania, los Emiratos Árabes Unidos, e en general cada estado que quedó debajo una monarquía. Casualmente, los estados en que la mayoría de los refugiados vivieron tras 1948 fueron los mismos estados conservadores o prooccidentales: Jordania, Kuwait, y Líbano. En los tres países la presencia de los palestinos había hecho en una amenaza a la estabilidad de los gobiernos allí.

Las GUPS, OLP, y la legitimación del movimiento militante 

En los años 1960 Fatah creó un ejército pequeño de militantes, usualmente colocados en Jordania y la Franja de Gaza. Pero otros foros de militancia también se formaron. En El Cairo había formado de nuevo en 1959 la Unión General de Estudiantes Universitarios Palestinos (más conocido en su acrónimo inglés GUPS). GUPS había sido un grupo de estudiantes palestinos desde los años 1920, y su jefe en los años 1952-56 hubo Yasser Arafat.  En años futuros GUPS hacía en un caldo de cultivo de militantes armados y activistas en general de la causa palestina. Hasta ahora GUPS tiene ramas en universidades través el mundo, especialmente en Francia y Alemania.

En el 2 de junio según la cumbre de la Liga Árabe en El Cairo, había formado una organización con apoyo oficial del mundo árabe en favor de la causa palestina, la Organización por la Liberación de Palestina, o OLP. OLP, dirigido al principio por el abogado palestino Ahmed Shukeiri, no hizo muchas olas entre el pueblo palestino, ni en los países de refugia, ni en los territorios de Gaza y Cisjordania, y ni siquiera entre los árabes israelíes, ellos que quedaron tras 1948 en el territorio del nuevo estado de Israel. OLP tuvo una rama militar llamada el ELP, pero este hubo debajo el mando de los ejércitos árabes. En lugar de representar la causa de los militantes palestinos, OLP sirvió los objetivos del movimiento panarabista de Nasser. Otros grupos más independientes, como Fatah y el Movimiento Nacionalista Árabe de Dr. George Habash, atrajeron más reclutados dedicados, y hasta 1969 la OLP solo constituyó un foro general sin poderes actuales.

1967: El ascenso de los militantes de la izquierda 

En el 5 de junio de 1967 la Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos por la tierra en los países árabes Egipto, Siria, Jordania, e Irak, destruyendo casi todos los aviones de caza enemigas en los cuatro estados. En el 10 de junio la derrota árabe se cumplió. Con una ofensiva bien planeada, las Fuerzas de Defensa Israelíes conquistaron tres territorios, Sinaí y la Franja de Gaza conjuntos de Egipto, Cisjordania de Jordania, y los Altos del Golán de Siria. 

En un tirón cayó una población enorme de árabes con identidad palestina debajo la regla de una ocupación militar en Gaza y Cisjordania. Entre 200.000 y 250.000 personas huyeron de Cisjordania a la orilla oriental del Río Jordán. La vergonzosa derrota y la enoja masiva de los pueblos afectados entre los árabes hizo ondas dinámicas, tanto según los mismos árabes palestinos, y además entre los estados árabes. Gamal Abdel Nasser, el desgraciado líder del esfuerzo fallecido en la guerra, lo que hizo muchas provocaciones antes los enfrentamientos como mandar un bloqueo náutico de los Estrechos de Tirán, perdió su estatus como el estadista dirigente del mundo árabe y el movimiento panarabista. En otros países el contragolpe fue más violento: En Siria personas en el Partido Baaz derrocaron el presidente Salah Yadid y lo reemplazaron con Hafez al-Assad (Véase también Revolución Correctiva en Siria), mientras que en Irak Abdelrahman Arif se reemplazó con Ahmed Hasan al-Bakr y un político despiadado llamado Saddam Hussein. En Libia el Rey Idris I fue derrovado por el Coronel Muammar al-Gaddafi. 

Ahmed Shukeiri vio el cambio en la aire, y se resignó de su puesto en el 24 de diciembre de 1967. Desde su fundación OLP hizo en una unión paraguas de todos los grupos militantes, sino un grupo con mótivos independientes y poderes reales. En el 3 de febrero de 1969 Yasser Arafat se eligió como el nuevo presidente de la OLP en lugar de Yahya Hammuda, lo que sucedió a Shukeiri en 1967 en un papel de transición. Arafat transformó OLP en un pedestal para avanzar su propio grupo Fatah. Su toma de poder en OLP dio a Arafat la primacía en las políticas internas entre los militantes, y desde 1969 Arafat quedó como el representante más reconocido de la causa palestina. 
 
En las secuelas de los cambios en poder, todos los nuevos gobiernos tuvieron incliaciones similares: Políticas radicales del panarabismo, prográmás socialistas y seculares, y más importante, enlaces extranjeras cercanas con la Unión Soviética y la Bloque del Este. En lugar de apoyar en los palestinos través la OLP, los nuevos régimens buscaron movimientos que creyeron en ellos propios políticas. Ahí son los grupos más significantes que subieron de la tendencia:

FPLP 

Un grupo marxista-leninista, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, había fundido en 1967 por el líder del Movimiento Nacionalista Árabe, Dr. George Habash, como una unión de la rama armada del MNA (Abtal al-Auda; «Heroes de la Vuelta») y dos movimientos menores: Chabiba la-alZaar (ثأر;Juventud para Venganza) y el Frente por la Liberación de Palestina desde Ahmed Yibril. FPLP fue el primer grupo radical palestino dirigido por un palestino cristiano, Dr. Habash. El secularismo fue central en el punto de vista del FPLP, al contrario de Fatah que fue un movimiento secular, pero aprovechaba en simbolismo musulmán para atraer reclutas.

Grupos disidentes del FPLP 

En 1968 Ahmed Yibril quitó del FPLP y formó la Comanda General, una fuerza enlazado con el régimen sirio hasta hoy. Su deserción había seguido tras un año con la partida de Naief Hawatmeh del FPLP y la formación del Frente Democrático (FDLP). FDLP hubo del sector radical del Frente Popular, compuesto de ultra-marxistas y tanto de maoístas. Es discutible si FDLP y FPLP-CG fueron de verás seguidores del movimiento militante por un estado palestino: Ambos tuvieron enlaces cercanos a Siria, y además FDLP vio en el conflicto árabe israelí un parte de la lucha de clases mundial. Otras organizaciones radicales que habrían partido del FPLP en los años 1970 incluyeron los FPLP-Maniobras Externas, Organización 15 de mayo y FPLP-Comanda Especial, los que tuvieron poco importancia en la esquema general del movimiento palestino.

Grupos patrocinados 

La última categoría es la de militantes "sintéticos": Personas que recibieron patrocinio de estados árabes para que formar apoderados de aquellos estados en la lucha contra Israel. Los ejemplos mayores son As-Saika («El Rayo de Relámpago»), un grupo de palestinos refugiados en Siria que recibieron todos ellos suministros y entrenamiento militar de Siria, y además obedijeron las comandas del dictador sirio Hafez al-Assad. Similar a As-Saika fue el Frente por la Liberación Árabe, un grupo palestino tapadera de Saddam Hussein.
As-Saika y el FLA tuvieron lazos tenuosos con las ideas de un estado palestino independiento; en realidad ellos a veces negaron la necesidad de un estado independiente, ni la auténticidad del pueblo palestino. Un ejemplo insigne es ahí entrevista por el jefe de as-Saika, Zuhair Muhsin en el periódico holandés Trouw:

El pueblo palestino no existe. La creación de un estado palestino es solo un medio de seguir en nuestra lucha contra el estado de Israel para nuestra unidad árabe. En realidad hoy no hay nunca diferencia de palestinos, jordanos, sirios, ni libaneses. Solo desde razones de política y táctica hablamos ahora de la existencia de un pueblo palestino, porque los intereses nacionales árabes requieren que propongamos la existencia de un distinto «pueblo palestino» para que oponer el sionismo.

Desde razones tácticas, Jordania, lo que es un estado soberano con bordes definidos, no puede dar clamas sobre Haifa y Jaffa, mientras que como un palestino, yo puedo indudablemente reclamar Haifa, Jaffa, Beer Sheva y Jerusalén. No obstante, en el momento que reclamaramos nuestra derecho de toda Palestina, no aguardaramos ni siquiera un minuto antes unir Palestina y Jordania.

Las declaraciones a cerca de la identidad de los palestinos en relación de ellos vecinos, especialmente en el caso de Jordania, hubiera sido un punto de fricción entre los militantes y los países anfitriones (véase Septiembre Negro abajo).

El centro del escenario 
Hasta la Guerra de los Seis Días, la vanguardia en el conflicto contra Israel era los estados árabes, y más específicamente Egipto de Nasser. Pero tras la derrota, los palestinos deshicieron con ellos subordinación en la lucha, y montaron desafías contra Israel y tan contra ellos patrones árabes. El factor clave en lograr el cambio fue la decisión de George Habash hacer alianzas con grupos similares en Alemania Occidental, Italia, y Japón para montar ataques espectaculares que habrían agarrado la atención de la prensa occidental. Los actos incluyeron secuestras de aviones, tiroteos, toma de rehenes y bombardeas contra objetivos perteneciendo a Israel, estados árabes moderados, y otros países considerados enemigos de la causa. La estrategia Habash ayudó en crecer la atención a cerca del conflicto, pero provocó muchas condenaciones contra la usa de las tácticas del terrorismo. La discusión alrededor de la definición de terrorismo y terroristas es un tema central en la militancia palestina. En el caso de Habash, la palabra terrorismo puede haber aprovechado, porque la intención de Habash fue de lograr una caída en los sentimientos de seguridad según sus oponentes, especialmente con actos espectaculares que amenazaron la vida diaria (por lo tanto las secuestras). Como le dijo al periódico oeste-alemán Der Stern:

Cuándo secuestramos a una avión la tiene más impresión de que si asesináremos a cien israelíes en una batalla. Través décadas la opinión pública mundial no había sido en favor ni contra los palestinos. La completamente no hizo casa de nosotros. Por menos el mundo se habla de nosotros ahora. 

Los secuestros habían sido un buen método de tomar atención de la prensa en el mundo no-árabe, pues en seguida a Habash ellas hubieran hecho problemas según su propio territorio.

Septiembre Negro: La fracasada conquista de Jordania 

Un periodo crítico en la historia de los militantes palestinos ocurrió en Jordania en septiembre de 1970. En los días 6-9 de septiembre fueron secuestrado cuatro vuelos internacionales según el FPLP y grupos aliados, y se desviaron a Dawson Field, un campo aéreo en el sureste de Jordania. Tras liberar los rehenes Habash mandó a sus guerreros detonar las aviones al frente de las lentes de cada periodista que pudo reunir allí. El acto consiguió en agarrar la atención del mundo, pero en el corto rato solo encendió el conflicto entre los palestinos refugiados en Jordania e el rey jordano, en aquellos tiempos el joven Hussein I. 

Desde la derrota de 1967, los militantes palestinos comenzaron a desafiar la autoridad de Hussein en su propio reino, y a menudo las tensiones entre los militantes y soldados jordeneses acabaron en derramiento de sangre. En 21 de marzo de 1968 fuerzas israelíes montaron un asalto de comando contra el pueblo de Karamé, donde que situaron muchos guerreros desde Fatah. Hussein, aunque tuvo relaciones antipáticas con Arafat, mandó a una columna blindada de tanques ayudar los palestinos. La intervención jordanesa auxilió en impedir el asesino o detención de Arafat, Jalil al-Wazir, y Salah Jalaf por Israel, pero Arafat tomó todo el prestigio de la batalla. En lugar de reunir los esfuerzos jordeneses y palestinos contra Israel, la Batalla de Karamé solo empeoró lazos entre los dos. 

En el 1 de septiembre de 1970 fallaron algunos atentatos de asesinar el rey. Las secuestras solo afirmaron para Hussein que la OLP (la que cayó debajo el control de Arafat en 1969) no reconociera su regla en Jordania. Al contrario, muchos militantes de OLP habían hablado según la verdád que "Jordania es Palestina; Palestina es Jordania", mejor dicho: El futuro estado palestino incluyera ambas regiones de Jordania y Palestina. En el 15 de septiembre Hussein mandó a sus estado ingresar regla de ley marcial, y tras un día soltó asaltos militares contra los bases de OLP. Hasta el 27 de septiembre, los palestinos se derrotaron y tuvieron que afirmar en un cesafuego en El Cairo. Hasta 1971 el movimiento militante de los palestinos en Jordania se retrocedió a un nivel casi insignificativo. No más patrullaron guerrilleros en pueblos civiles a fuera de ellos campamientos de refugiados, ni montaron chequeos para molestar a los jordaneses no-palestinos. En el 5 de junio de 1971 Arafat montó un atentato desesperado de ganar apoyo iraquí en una revuelta además. La revuelta hubo un paso arriesgado y malpensado, y Hussein venció de nuevo a los restos de los guerrilleros en ellos bases en Gerasa y Aylun en el norte del país.

Los años 1970

Mudanza al Líbano 

El vencimiento de la OLP en septiembre Negro hubo un punto decisivo en la historia del movimiento militante. Tras 1970, las divisiones en la OLP hicieron poco a poco más violentos. Arafat y sus compañeros en las otras organizaciones aprendieron de la experiencia en Jordania que tuvieran que hallar un base de operación con menos autoridad estatal. Ellos eligieron en Líbano, y por buenas razones. A contraria de Jordania, Líbano siempre había sido un país dividido por líneas de secto y clase desde su independencia en 1943. Demás 1948 110.000 palestinos tomaron refugio en el Líbano, y hasta 1975 aquel número creció a 300.000 y más. OLP se desarrolló hasta 1975 en el sur de Líbano un estado dentro del estado. Como había ocurrido en Jordania, OLP montó chequeos y gravó impuestos de los palestinos, y de vez en cuando a los líbanos natales que residaron a cerca de los campamentos de refugiados. En Líbano, además a contraria de Jordania, el gobierno en Beirut hubo débil, y dividido entre facciones que pertenecieron a religiones y clanes diferentes. Los militantes de OLP y sus facciones internas explotaron la situación hasta el extremo, y rápidamente el sur de Líbano había apodado Fatahland (tierra del Fatah). Inevitablemente, OLP y los palestinos refugiados se hundieron entre las escaramuzas internas del estado libanés. El Movimiento Nacional Libanés, una alianza de árabes musulmanes suníes y la comunidad drusa libanesa, hicieron una alianza con OLP para ganar poder en el país. Véase La aporrea.

Múnich, Carlos, Entebbe y la OLP en la Europea 

El golpe mayor en la historia de ataques terroristas en los 1970s ocurrió en los 5 a 6 de septiembre de 1972 en la XX Olímpiada en Múnich, Alemania Occidental. Una banda de cinco personas perteneciendo al grupo Septiembre Negro tomaron nueve rehenes de la selección israelí tras tirar dos al muerte. Los restos de los rehenes y cuatro terroristas se asesinaron luego mientras un atentado de salvarlos. El acto agarró las atenciones del entero mundo, mezclando un suceso festivo con un ataque sensacional. La ocurrencia del ataque al suelo alemán provocó traumas en el psique colectivo de los alemanes occidentales, los que quisieron aprovechar en la olímpiada para mostrar un país curado de su pasado siniestro en el holocausto. La estigma del ataque según los palestinos ayudó en la recluta de militantes nuevos en Europa Occidental, porque palestinos viviendo allí hicieron más aislados de ellos vecinos europeos. Así la masacre de Múnich puede haber considerado una espada de doble filo para los palestinos, los que recibieron daños de imagen del ataque, pero también atrajeron mucho atención y tan afición de europeos izquierdistas que miraron en los juegos una exposición hipócritica.

Al mismo tiempo, grupos radicales de la izquierda en Alemania, Italia, y otras naciones en Europa Occidental vieron en OLP aliados en ellos lucha de clases. Antes Múnich, en el 30 de mayo de 1972 atacaron una escuadra de tres pistoleros del Ejército Rojo Japonés en el aeropuerto internacional de Lod, Israel, y asesinaron a 26 personas. Aún más temprano hubo el ciudadano nicaragüense-estadounidense Patrick Arguello que se asesinó durante un atentado de secuestrar una vuela de El Al como un parte en los secuestros de Dawson's Field. El ejemplo más famoso es el venezolano expatriado Ilich Ramírez Sánchez, mejor conocido como «Carlos el Chacal». Carlos comenzó su carrera en el terrorismo con un atentato fallado de asesinar Lord Marcus Sieff, un hombre de negocios sionista de Gran Bretaña en 1973. En el 22 de diciembre de 1975 una banda de seis personas dirigida por Carlos agarró control de un encuentro de OPEP en Viena y tomaron 42 rehenes, incluso delegados señores de los países más ricos en el mundo árabe. 

La utilización de personas no-palestinos como Carlos el Chacal y alemanes como los que participaron consigo en el ataque hubo controvertido, tanto en la prensa occidental, y tan sí en el mismo movimiento. Los apoyadores en la táctica (George Habash y sus tenientes Dr. Wadie Haddad y Muhammad Oudeh) mantuvieron que personas no-árabes no atraen atención de la policía en los países objetivos como en Israel e Italia, y más importante mostran la popularidad de la causa palestina como un parte de la lucha de clases mundial. Tras Dawson's Field George Habash cambió su opinión, creyendo que la táctica de ataques sangrientes espectulares habría provocado asco entre los países occidentales a la causa palestina. Wadie Haddad continuó con los ataques, formando un grupo disidente del FPLP, FPLP-Maniobras Externas. En el 27 de junio de 1976, quebrando un mando explícito de Habash (Haddad y su grupo aún eran una parte del FPLP original) de no montar más secuestros de aviones, una escuadra de FPLP-ME la secuestraron a Vuela 139 de Air France rumbo París, desviaronla a Libia, y luego a Entebbe, Uganda. En una operación de comando, fuerzas especiales israelíes recobraron la avión y casi todos los pasajeros, con solo un baja mortal0 en la fuerza israelita y cuatro de los rehenes. El fracaso fue una humillación a Habash, lo que no supo a cerca del secuestro, y Haddad se expulsó oficialmente del FPLP. Tras un año, en los 13-17 de octubre de 1977 un secuestro además de FPLP-ME acabó con resultados similares en Somalia.

En general los secuestros no tuvieron importancia militar, y además de los daños que hicieron al imagen popular de los palestinos, ellas provocaron contragolpes fuertes. Por ejemplo, el cerebro tras la masacre de Múnich, Ali Hasan Salameh, se asesinó en el 22 de enero de 1979 en Beirut por una cochebomba.  La perdida de personas como Salameh, solo uno de los miembros dirigentes en OLP asesinados en el periodo, frustró el movimiento de su objetivo en parecer intocable.

La Prográma 10 y el Frente por Rechazo 

En 1974 Yasser Arafat reveló una estrategia nueva llamada la Prográma de los Diez Puntos. Prográma 10 declaró el objetivo de lograr un estado palestino en cada trozo de territorio liberado de la ocupación israelí, no importa si había logrado por medios militares ni pacíficas. Esencialmente Prográma 10 fue un plan de liberación en fases. Arafat se convenció de que habría sido demasiado difícil liberar la entera tierra de Palestina en un golpe, así en Prográma 10 hizo un plan de liberarlo paso a paso.

Las tendencias radicales en OLP con rapidez vieron en Prográma 10 una traición de la lucha armada. Aquellos grupos quebraron de OLP y formaron el Frente por Rechazo, dirigido por George Habash. El Frente de Rechazo incluyó los FPLP, FDLP, FPLP-CG, As-Saika, FLA, FLPP, y el nuevo Fatah-RC de Abu Nidal. El Frente por Rechazo recibió apoyo de todos los regímenes radicales árabes, Irak, Libia, Siria, y Argelia en particular. Arafat continuó haber el militante dirigente en la OLP y el movimiento en general, a pesar de la falta de patrocinio árabe. En 1978, cuándo Egipto comenzó negociaciones bilaterales con Israel, OLP y el Frente de Rechazo hicieron una alianza breve del título del «Frente para Firmeza y Confrontación».

1977-90: La aporrea del Líbano 
Mientras la Guerra Civil Libanesa, las diferencias entre las facciones internas hicieron borrosas, cuándo la división más importante hubo entre los palestinos prosirios y antisirios. En junio de 1976, fuerzas sirias ingresaron por el Líbano, auxiliando a las milicias conservadores cristianos del gobierno contra ellos oponentes musulmanes y drusos. Fatah y los grupos pro-iraquíes FLA y FLP tuvieron el lado de los musulmanes libaneses, apoyadores en ideas socialistas y la causa palestina. El FPLP-CG, As-Saika, y algunas facciones menores del Frente por Rechazo, reunieron alrededor de ellos patrocinador, el dictador Hafez al-Assad de Siria.  Al mismo tiempo, los militantes OLP asaltaron a Israel con incursiones trasfronterizos y bombardeas según cohétes katyusha de modelo soviético. En 1978 los israelíes repusieron con una incursión breve, Operación Litani, e en junio de 1982, tras el atentato de asesinar ellos embajador en Bretaña por Abu Nidal, ingresaron al sur de Líbano de nuevo. En el 16 de septiembre, militantes de los Falanges Libanesas, leales a Elie Hobeika, perpetraron la masacre de Sabra y Chatila en dos campamentos palestinos, como un contragolpe por el asesinato de ellos líder y el presidente designado del país Bashir Gemayel en el 14 de septiembre. Sabra y Chatila desde entonces es un símbolo del martírismo en la causa palestina, en particular entre los militantes armados. Ellos atribuyeron la masacre a Israel, aunque el papel de Israel en el acto no había probado de haber sido más de pasivo-agresivo, mejor dicho que tropas israelíes no tuvieron un parte activo en masacrar los refugiados, bien que no impedieron a los falangistas.  

En enero de 1985, Israel ya se retrocedió a una línea de control en el sur del paí, estableciendo una zona de seguridad con tropas de una milicia de cristianos y chiíes llamada el Ejército Sudlibanés. Pero las luchas entre los palestinos continuaron, cuándo Siria hizo más firme en su objetivo de derrocar Yasser Arafat como el jefe de la OLP.

Guerra de los Campamentos 

En mayo de 1985, fuerzas leales a Siria (las milicias del Movimiento Amal y los grupos palestinos como el nuevo Fatah-Intifada, PFLP-CG y As-Saika) comencieron un conflicto en el vacío que quedaron los israelíes en Beirut, y atacaron los campamentos que controlaron militantes de Fatah y sus aliados. La Guerra de los Campamentos hizo muchos daños a los sirios y palestinos opuestos de Arafat, debida a las bajas civiles que sufrieron de las bombardeas de artillería. Hasta el 7 de abril de 1988 un número estimado de 3.781 personas murieron en la guerra interna. El líder de Fatah-Intifada, Coronel Said Murarra, hubo la elección sirio de reemplazar Arafat como el jefe del movimiento palestino, pero tras la guerra de los campamentos todos los grupos prosirios hicieron débiles, debida a la percepción que eran títeres de Hafez al-Assad. 

Los enfrentamientos interiores en OLP solo dañaron al movimiento palestino en general. As-Saika, FPLP-CG, y Fatah-Intifida consiguieron en echar a Arafat de Beirut en 1982 en las fases tras la incursión israelita. En los años siguientes la jefatura de OLP se mudó de nuevo, ahora a Túnez.

La fractura 

En Túnez Yassir Arafat cambió su actitud con relación al gobierno local. A contrario de la conducta autoritaria de los militantes en Jordania y Líbano, los palestinos supieron que no podían haber un matones en Túnez. La comúnidad palestina en Túnez se numera en los dieces de millas, una porcentaje minúsculo en la nación de 10 millones personas.

Achille Lauro, la Intifada, y Abu Yihad 

Los años ochenta no fueron un periodo de éxito para OLP, ni por el movimiento en general. En octubre de 1985 militantes del FLP de Muhammad Zaidan, una facción aliada con Fatah y apoyador de Arafat, secuestraron el barco de crucero Achille Lauro. El secuestro fue una respuesta de Operación Pata de Palo, una bombardea aérea israelita de la sede de OLP en Túnez. Ellos asesinaron un pasajero judío incapacitado en una silla de ruedas, echándolo al agua. El ataque había condenado por casi todo el mundo, y la imagen sangrante del movimiento palestino en general había deslustrado aún más.

En el 16 de abril de 1988 una escuadra especial del ejército israelí asaltó el hogar del segundo en mando de Fatah y OLP Jalil al-Wazir ("Abu Yihad"), y le asesinaron. El muerto de al-Wazir fue un golpe fuerte a la seguridad que sintieron en la jefatura de OLP en Túnez, y los israelíes pensaron erróneamente que el asesinato del teniente de Arafat habría sido una derrota bastante fuerte para haltar las sublevaciones de la Primera Intifada.

Para la historia del movimiento de la Primera Intifada hasta ahora, véase Militancia Palestina (1987-).

Referencias 

Organizaciones militantes palestinas
Historia de Palestina